Niederräder Brücke steht für

 Alte Niederräder Brücke, Eisenbahnbrücke in Frankfurt am Main, ursprünglich Niederräder Brücke
 Neue Niederräder Brücke, Eisenbahnbrücke in Frankfurt am Main